Philippe Ouédraogo (politicus), (1942) een Burkinees politicus
 Philippe Ouédraogo (geestelijke), (1945), een Burkinees geestelijke